Félix Lope de Vega, een Spaanse dramaturg
Lope de Vega (Northern Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Northern Samar